Salsi peut désigner :

Toponyme 
 Salsi, une localité au Burkina Faso

Autre 
 Salsi SA, une entreprise agroalimentaire roumaine